Wolbórz  peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Wolbórz, une gmina mixte du powiat de Piotrków de la Voïvodie de Łódź
 Wolbórz, ville de la voïvodie de Łódź et siège de la gmina précédente